Teshio steht für:

 Provinz Teshio,  Provinz Japans
 Teshio (Hokkaidō), Kleinstadt in Japan
 Teshio (Fluss), Fluss in Hokkaidō, Japan ( Teshio-gawa)
 Teshio-dake, Berg in Hokkaidō, Japan